5 złotych polskich – moneta pięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona ukazem cara Aleksandra I z 1 grudnia 1815 r
 5 złotych polskich – moneta pięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona za panowania Mikołaja I, jako następczyni pięciozłotówki bitej w latach 1816–1818
 5 złotych polskich (1829–1834) – moneta pięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii bita za panowania cara Mikołaja I
 5 złotych polskich 1831 – moneta pięciozłotowa bita na polecenie Rządu Tymczasowego w okresie powstania listopadowego

Zobacz też 

 5 złotych
 ¾ rubla – 5 złotych